Грецька статистична служба
Держкомстат України
Статистична служба Канади
Служба статистики Японії
Євростат